Jean Rolin peut désigner :

 Jean Rolin, dit Cardinal Rolin (1408-1483), évêque et cardinal bourguignon puis français ;
 Jean VI Rolin (v. 1450-1501), évêque d'Autun
 Jean Rolin (1949-), écrivain et journaliste français.

Voir aussi 
 Jean Raulin
 Jean Rollin